Демидовское — название населённых пунктов:

Россия 
 Демидовское — село в Шенкурском районе Архангельской области.
 Демидовское — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Демидовское сельское поселение
 Демидов
 Демидова
 Демидовка
 Демидово
 Демидовская
 Демидовский